Heshusius ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Günther Heshusius (auch: Hesshusen, Hesshus; 1638–1700), deutscher Philosoph
 Tilemann Hesshus (auch: Heßhusen, Heshusius, Hesshusen, Heshusen; 1527–1588), lutherischer Theologe